Die Texas Open 2015 fanden vom 7. bis 12. April 2015 in Plano, Texas in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie Silver 35. 

Titelverteidigerin war Nour El Sherbini, die nicht erneut antrat. Siegerin wurde Amanda Sobhy, die im Endspiel Nour El Tayeb mit 11:7, 8:11, 11:8 und 11:4 bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Natalie Grinham einen Startplatz im Hauptfeld. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

2015
WSA World Tour 2014/15
Sport (Plano, Texas)